Alepes djedaba
Caranx crysos
Caranx ignobilis
Caranx hippos
Caranx rhonchus
Elegatis bipinnulata
Gnathanodon speciosus
Pseudocaranx dentex